Скирофории () — афинский праздник, который праздновался в 12 день месяца скирофориона.

Скирофории праздновались в честь Афины Скирады (). Праздник стал называться так от местного обычая: торжественной процессии из Акрополя в местечко Скирон, находящимся на пути из Афин в Элевсин, где по преданию впервые в Аттике было распахано и засеяно поле. По преданию здесь жрицы Афины и жрецы Посейдона — Эрехтея и Гелиоса — прогуливались под большим белым зонтом (), символизировавшим защиту посевов от солнцепёка. Участники процессии носили шкуру барана (диоскодий), которого принесли в жертву Зевсу Милостивому () для умиротворения божественного гнева и предотвращения вреда засеянным полям от солнечных лучей.

Литература 
 

Празднества Древней Греции
Религия в Древней Греции